Себастьян Прието (; родился 19 мая 1975 года в Буэнос-Айресе, Аргентина) — аргентинский теннисист; победитель десяти турниров ATP в парном разряде; обладатель Командного Кубка мира (2007) в составе команды Аргентины; победитель юниорского парного турнира Orange Bowl-1993.

Общая информация 
Любимое покрытие Себастьяна — грунт.

Спортивная карьера 

В туре ATP с 1996 года. За карьеру выиграл 10 турниров ATP в парном разряде. Из них по четыре победы были одержаны вместе с Мариано Худом и Хосе Акасусо и по одной в паре с Мартином Гарсией и Орасио Себальосом. Всего 26 раз ему удалось дойти до финалов турниров ATP из которых было выиграно 10. Чаще всего, а именно три раза он побеждал на турнире в родном для себя Буэнос-Айресе.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (12)

Победы (7) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (5)

Финалы турниров ATP в парном разряде (26)

Победы (10) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (16)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (63)

Победы (34)

Поражения (29)

Финалы командных турниров (1)

Победы (1)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Аргентины